Stora Åsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Åsjön (Rödeby socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (71,2 ha)
Stora Åsjön (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (18,3 ha)

Se även
Åsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn